Konzō-ji ist der Name folgender Tempel in Japan:

 Konzō-ji (Funabashi)
 Konzō-ji (Iino)
 Konzō-ji (Kioto)
 Konzō-ji (Taga)
 Konzō-ji (Wajima)
 Konzō-ji (Yokohama)
 Konzō-ji (Zentsūji), der 76. Tempel des Shikoku-Pilgerwegs